Aero A-18, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Andere verkeerswegen:
A18 (België)
A18 (Groot-Brittannië)
A18 (Italië)
A18 (Litouwen)
A18 (Man)
A18 (Nederland), zie Rijksweg 15
A18 (Polen)
A18 (Portugal)
A-18 (Spanje)
A18 (Zwitserland)